Хосе Бустаманте се може односити на:
 Хосе Бустаманте, фудбалер рођен 1907. године
 Хосе Бустаманте, фудбалер рођен 1921. године